Biografies: 
Marc Cocceu Nerva I, cònsol el 36 aC.
Marc Cocceu Nerva II, cònsol l'any 22.
Marc Cocceu Nerva, jurista romà suposadament fill de l'amic de Tiberi.
Marc Cocceu Nerva, emperador romà 
Gai Licini Nerva (pretor), pretor romà el 167 aC 
Aule Licini Nerva (tribú), tribú de la plebs el 178 aC 
Aule Licini Nerva (pretor), pretor el 143 aC 
Gai Licini Nerva (tribú), tribú de la plebs el 63 aC
Publi Licini Nerva, pretor romà el 104 aC 
Aule Licini Nerva Silià, cònsol l'any 20 aC i l'any 7 dC
 Geografia:
 Nerva. Municipi de Huelva
 Tecnologia
 NERVA, motor de coet nuclear